

Cultura 
 Romanticismo – movimento artistico, culturale, filosofico e letterario sviluppatosi tra la fine del XVIII secolo e il XIX secolo
 Romanticismo tedesco – il primo dei "romanticismi"

Musica 
 Romanticismo musicale – la corrente musicale del Romanticismo

Cinema 
 Romanticismo – cortometraggio muto del 1908 prodotto dalla "Aquila Film" di Torino – regista sconosciuto
 Romanticismo – film muto del 1912 di produzione "Cines" – regista sconosciuto
 Romanticismo – film muto del 1913 di produzione "Gloria", diretto da Camillo De Riso
 Romanticismo – film muto del 1915 produzione "Ambrosio", diretto da Carlo Campogalliani e Arrigo Frusta
 Romanticismo – film del 1951 diretto da Clemente Fracassi

Altro 
 Romanticismo o Orientamento romantico – orientamento di sesso o genere verso il quale una persona sperimenta innamoramento

Altri progetti